Красноярский уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР.

 Красноярский уезд — уезд Астраханской губернии
 Красноярский уезд — уезд Енисейской губернии